Петър Александров може да се отнася за:

 Петър Александров (1929-2002), български актьор и режисьор
 Петър Александров (р. 1962), български футболист